Arthurs Creek ist der Name folgender Fließgewässer:
*Arthurs Creek (Rees River), Bach im Mount-Aspiring-Nationalpark, Otago, Neuseeland
 Arthurs Creek (North Carolina), Bach im Northampton County, North Carolina, Vereinigte Staaten